Dan Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Dan Lake (British Columbia), in der Stikine Region
 Dan Lake (Nova Scotia), im Guysborough County
 Dan Lake (Frontenac County, Ontario)
 Dan Lake (Muskoka District Municipality, Ontario)
 Dan Lake (Nipissing District, Ontario)
 Dan Lake (Sudbury District, Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Dan Lake (Idaho), im Idaho County
 Dan Lake (Louisiana), im Franklin Parish
 Dan Lake (Minnesota), im Lake County
 Dan Lake (Montana), im Flathead County

Siehe auch:
 Lake Dan